Арвед Лю́двигович Фи́шер ( — ) — -кораблестроитель, лауреат Сталинской премии I степени, главный конструктор эскадренного миноносца проекта 30-бис (в 1951 году), эскадренного миноносца проекта 56 (с 1951 года), ракетного крейсера проекта 58 (с 1960 года).

Биография 
В 1936 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт, затем работал в судостроительной промышленности.

Награды 
 Сталинская премия I степени (1951)
 Орден Ленина
 Медали

Примечания

Литература 
 

Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Северное проектно-конструкторское бюро
Конструкторы СССР
Лауреаты Сталинской премии
Кораблестроители СССР